Генрих Кёниг:
 Кёниг, Генрих Генрихович (1894—1938) — российский коммунист.
 Кёниг, Генрих Йозеф (1790—1869) — немецкий исторический романист.